Петрозаводский регион Октябрьской железной дороги (Петрозаводское территориальное управление - ТЕР-4) — территориальное управление Октябрьской железной дороги. Образован на основе Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги, ликвидированного 31 декабря 2010 года на основании приказа ОАО «РЖД» № 160 от 21 октября 2010 года.

История 

Петрозаводское отделение, как самостоятельное административное и хозяйственное подразделение железнодорожного транспорта, создано Приказом № 705 от 12 ноября 1946 г. Начальника Кировской железной дороги генерал-директора тяги 3 ранга Вольдемара Матвеевича Виролайнена «Об организации отделений железных дорог и укрупнении отделений движения, отделений паровозного хозяйства и вагонных участков по Кировской железной дороге». С 1946 по 1959 г. имело телеграфный шифр НОД-2 Кировской ж. д. С 1959 г., после объединения Кировской и Октябрьской ж. д., получило телеграфный шифр НОД-8 Октябрьской ж. д. В 1988 г. Кемское отделение вошло в состав Петрозаводского, после чего Петрозаводскому отделению Октябрьской ж. д. был присвоен новый телеграфный шифр — НОД-4.
Известные работники
 Киосев Владимир Иванович — заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Харитонов Сергей Фёдорович — почётный железнодорожник, краевед, исследователь истории строительства Октябрьской железной дороги.

Награды
10 апреля 1990 года Президиум Верховного Совета СССР постановил передать на вечное хранение Орден Трудового Красного Знамени РСФСР в Петрозаводское отделение Октябрьской железной дороги.

Инфраструктура

Линии 
Петрозаводское отделение обслуживает следующие линии:
 Свирь — Лоухи
 Суоярви — Юшкозеро
 Элисенваара — Суоярви — Петрозаводск
 Кочкома — Ледмозеро — Кивиярви
 Кочкома — Вача
 Кемь — Кемь-Пристань
 Беломорск — Маленьга
 Брусничная — Лендеры
 Маткаселькя — Вяртсиля

Локомотивные депо 
На территории отделения находятся пять локомотивных депо:
 Локомотивное ремонтное депо Петрозаводск (ТЧ-24)
 Локомотивное эксплуатационное депо Медгора (ТЧЭ-25)
 Локомотивное ремонтное депо Кемь (ТЧ-29)
 Локомотивное эксплуатационное депо Кемь (ТЧЭ-26)
 Локомотивное эксплуатационное депо Суоярви (ТЧЭ-30)

Дистанции инфраструктуры  
 Сортавальская дистанция инфраструктуры (ИЧ-2)

Дистанции пути 
На территории отделения находится 7 дистанций пути:
 Петрозаводская дистанция пути (ПЧ-34)
 Беломорская дистанция пути (ПЧ-36)
 Сегежская дистанция пути (ПЧ-37)
 Кемская дистанция пути (ПЧ-38)
 Костомукшская дистанция пути (ПЧ-43)

Дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
 Петрозаводская (ШЧ-17)
 Кемская (ШЧ-19)

Вагонные и вагоноремонтные депо 
 Вагонное ремонтное депо Петрозаводск (ВЧД-19)
 Вагонное депо Кемь (ВЧД-20)
 Вагонное эксплуатационное депо Петрозаводск (ВЧДЭ-27)

См. также 
 Станции Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
 Остановочные пункты Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
 Железнодорожный транспорт в Карелии

Примечания 

Транспорт Карелии
Октябрьская железная дорога
Предприятия Карелии